Spojení písmen S a N může mít různé významy:

SN 

 SN – kód ISO 3166-2 pro Senegal
 CV-SN – bývalý kód ISO 3166-2 pro São Nicolau
 zkratka pro Společnost národů (francouzsky Société des nations)
 mezinárodní poznávací značka vozidel Senegalu
 zkratka stanice metra Smíchovské nádraží
 Sněmovna národů Federálního shromáždění ČSSR
 SPZ okresu Spišská Nová Ves 
 SPZ malých motocyklů okresu Senica
 zkratka pro sériové číslo ()

sn 
 francouzská zkratka pro jednotku síly – 1 sten (odpovídá 1000 newtonů)
 šomština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

s.n. 
 latinská zkratka na lékařských předpisech pro sousloví:
 secundum naturam – podle povahy
 suo nomine – názvem
 latinská zkratka v bibliografických citacích pro sousloví:
 sine nomine – bez nakladatele

Sn 
 cín (z latinského Stannum) – chemický prvek
 sobota a neděle / víkend (užíváno často v jízdních řádech)

.sn 
 .sn – internetová doména nejvyššího řádu pro Senegal

Externí odkazy